Албанская музыка () имеет истоки, уходящие в глубокую древность и характеризуется большим разнообразием местных музыкальных стилей, народные песни и инструментальная музыка северных областей страны заметно отличаются от музыки центральных и южных районов.

История 
Албанская музыка представляет собой сплав музыкальных традиций Юго-Восточной Европы, на неё оказали большое воздействие культуры соседних балканских народов, славян и итальянцев, а также турецкое влияние как результат османского владычества. Но несмотря на то, что Албания почти 500 лет входила в состав Османской империи, албанский народ сумел сохранить культурную самобытность, в том числе в музыке.

После провозглашения независимости в 1912 году до 1940-х годов Албания не имела профессиональной музыкальной культуры. Первый сборник народной музыки был выпущен пианистом  в 1940. После установления коммунистического режима в 1944 году при активном содействии со стороны СССР началось развитие национального искусства, включая профессиональную музыкальную культуру. Уже в 1944 был организован хор Народной армии Албании (впоследствии — Художественный ансамбль Народной армии) под руководством Гако Аврази, в 1960 —  под руководством . В городах Албании стали открываться музыкальные школы, в 1947 в Тиране был открыт Художественный лицей им. Й.Мисья с музыкальным отделением по классам скрипки, виолончели, народных инструментов и пения. В 1950 году в Тиране открылась Государственная филармония Албании, объединившая профессиональные исполнительские коллективы: симфонический и духовой военный оркестры, танцевальную группу, а также певцов-солистов. В 1950-х филармония Албании поставила ряд произведений русских композиторов — оперы «Русалка» Даргомыжского (1953), «Иван Сусанин» Глинки (1955), балет «Бахчисарайский фонтан» Асафьева (1953).

В 1956 году в Тиране открылся Национальный театр оперы и балета с балетной школой, где был поставлен ряд классических опер, оперетт и балетов, в том числе советских — «Лола» С. Н. Василенко, «Шурале» Ф. З. Яруллина и другие. Ведущие артисты Национального театра получили образование в СССР и других странах социалистического лагеря, в том числе певцы — заслуженные артисты НРА А.Мула, И.Тукичи, М.Джемали, Л.Качай, а также Д.Атанас, Г.Чако; певицы — Р.Йорганджи, Г.Хеба, И.Веля; артисты балета — заслуженные артисты НРА А.Алиай, З.Хаджо, Г.Вендреша, а также балетмейстер П.Каначи, дирижёр М.Вако.

До 1950-х годов в Албании не было национальной музыки крупных форм. Первые национальные оперы стали появляться с середины 1950-х (опера «Мрика» П.Яковы, 1954) и в 1960-е годы — «Весна» Т.Дайи (1960), «Цветок памяти» К.Коно (1961), «Героиня» В.Новы (1967), «Скандербег» П.Яковы (1968), «Девушка с гор» Н.Зорачи (1970); балеты — «Халиль и Хайрия» Т.Дайи (1963), «Делина» Ч.Задеи (1964), «Партизан» К.Ляры (1967), «Дети рыбака» Т.Дайи (1972), балет для детей «Бесстрашный орлёнок» Ч.Задеи (1971); оперетты — «Заря» К.Коно (1954), «Лейла» Т.Дайи (1957); патриотическая оратория К. Трако (1961), марш-кантата Т.Аврази, увертюра на народные албанские темы Д.Леки (1954), 1-я симфония Ч.Задеи (1956), вокально-симфоническая поэма «Герои Боровы» К.Коно, «Детская сюита» для симфонического оркестра Т.Дайи (1956), струнный квартет Т.Дайи (1956), «Рондо» для струнного квартета Н.Зорачи (1960), «Албанская сюита» для флейты и фортепиано Н.Зорачи (1960), «Три симфонические картинки» Ч.Задеи, вокально-инструментальная сюита Т.Харапи (1965), концерты для фортепиано с оркестром Т.Харапи и Ч.Задеи (оба − 1969), для скрипки с оркестром Н.Зорачи (1969) и другие.

После падения коммунистического режима в стране появились новые композиторы, такие как , музыкальный этнограф , Сокол Шупо, Эндри Сина, Пёлумб Ворпси, , возникли также новые музыкальные организации, такие как Общество профессиональных музыкантов и Общество новой албанской музыки. С Запада в Албанию пришли эстрада и рок-музыка.
Албанская оперная певица Инва Мула, дочь композитора Авни Мула, пользуется международным признанием.

Албания на Евровидении 

Албания участвует в конкурсе с 2004 года, лучший результат показала на конкурсе Евровидение 2012 — 5-е место. Худший результат был показан на Евровидении 2007, — 17 место в полуфинале, в финал Албания не вышла. За всю историю участия в конкурсе, Албания получила 1153 балла.

Народная музыка 
Албанская народная музыка подразделяется на три стилистические группы, связанные с историко-культурными областями вокруг Шкодера и Тираны; основные группы — гегская из северных и лабская и тоскская — из южных районов Албании. Для северных стилей музыки характерен «твёрдый и героический» тон, контрастирующий с «спокойными и нежными» южными тонами, а также использование нечётных размеров — 5/8, 7/8 и 11/8 и других, с различной внутренней группировкой, встречаются и смешанные размеры.

Жанры народных песен разнообразны: эпические, патриотические, обрядовые, плясовые, лирические и т. д. Среди обрядовых, например, широко распространены песни на день Св. Лазаря, означающий начало весны. Важные виды албанской народной песни — колыбельные и плачи, которые, как правило, исполняются соло женщинами.

Северная Албания 

Геги, живующие к северу от реки Шкумбини, известны богатством эпических песен, посвящённых, в частности, национальному герою Албании Скандербегу, возглавлявшему борьбу против турок в XV веке, а также тематике чести, гостеприимства, предательства и мести. Песенные традиции гегов являются одной из форм устной истории, а также своего рода инструментом социального регулирования.

Эпос гегов также включает Këngë trimash/kreshnikësh (Песни храбрецов/пограничных воинов), баллады и Vajtims máje krahi («крики»). Крупнейший сборник эпических песен — цикл , сочинённый албанскими бардами в XVII—XVII веках и впервые записанный лишь в начале XX века. Эти эпические поэмы поются под аккомпанемент на гусле, однострунной народной скрипке. Они редко исполняются в современной Албании, преимущественно в северных горных районах.

Несколько южнее, в районе Дибра и Кичево в Македонии, вместо гусле используется чифтели, двухструнный инструмент, в котором одна струна используется в качестве бурдона и одна — для мелодии. Традиционно исполнителями были мужчины (исключение делалось только для клятвенных девственниц), но в последнее время женщины все чаще принимает участие в исполнении эпических баллад.

Чифтели и шарки используются для исполнения танцевальных и скотоводческих песен. Пастухи в северной Албании традиционно используют духовые инструменты, такие как зумарё, необычный вид кларнета, их музыка имеет «меланхоличную и созерцательную» тональность. Ещё один вид народной песни северной Албании — песни, называемые máje — krahi, которые первоначально использовались жителями горных местностей для общения на дальних расстояниях, но в настоящее время рассматриваются как песни. Песни Maje — krahi требуют для исполнения всего звукового диапазона и «мелизматических нюансов и фальцета».

Южная Албания 

Народная музыка южной Албании отличается мягкими и нежными тонами и полифоническим характером, что придаёт ей сходство с греческой музыкой — . Пожалуй, самые необычные вокальные традиции имеются в городе Влёра, где музыкальные произведения состоят из четырёх различных тонов, которые, в соединении, формируют сложную катарсическую мелодию. Ким Бёртон описал эти мелодии как «украшенные фальцетом и вибрато, иногда прерывается дикими и скорбными криками». Эта полифоническая вокальная музыка полна силы, которая «вытекает из контраста между огромной эмоциональной значимостью, которую он несёт, и коренящейся в многовековой нищете и угнетении, и строго формальным, почти ритуальным характером его структуры».

Народная музыка южной Албании также известна похоронными причитаниями (плачами) в исполнении хора и 1-2 солистов с перекрывающимися скорбными голосами. Существует традиция исполнения песен о любви, в которой исполнители используют свободный ритм и гармонию, разработанную с орнаментикой и мелизмом.

Тоски известны своими ансамблями, состоящих из скрипок, кларнетов, лахутов (своего рода лютни) и дафов. Город Пермет является центром инноваций в албанской музыке и родиной известных исполнителей, таких как Лавер Бару и основатель музыкальной династии Ремзи Лела, потомки которого работают в большинстве крупных музыкальных учреждений в Тиране.

Инструментальная музыка южной Албании зачастую исполняется ансамблем «каба», в состав которого входят кларнет или скрипка, наряду с аккордеонами и лахутами. Каба, как правило, исполняет музыку в меланхоличном стиле с мелодиями, которые Ким Бёртон описывает как «одновременно новые и древние», иллюстрирующие «сочетание страсти и сдержанности, что является отличительной чертой албанской культуры».

Албанские музыкальные инструменты 
 Кларнет
 Чифтели
 Кипи
 Тулумбас
 Зурна
 Гусле
 Дайрех
 Гайда
 Давул
 Шаргия
 Бубен
 Тубелеки

См. также 
 Национальный фольклорный фестиваль (Гирокастра)

Примечания

Литература 
 Mahony, Marinela. «An Investigation of the Polyphonic Folk Music of Albania». Dissertation. University of Pretoria, Pretoria: 2011.
 Rice, Timothy; Porter, James and Chris Goertzen. «Albanian Music [by] Jane Sugarman.» The Garland Encyclopedia of World Music Online 8, 2000: 986—1004.
 Taylor, Roger. Review of «The Music of Albania». Brio 32, 1995: 40-42
 Vako, Milto. «The Origin and Development of Albanian Choral Music.» New Sound: International Magazine for Music 28 2006.
 Kenge, Albanian Piano Music, Vol. 1, Kirsten Johnson, piano, Guild GMCD 7257.
 Rapsodi, Albanian Piano Music, Vol. 2, Kirsten Johnson, piano, Guild GMCD 7300.

Ссылки 
 Audio clip: traditional Albanian music. Этнографический музей Женевы.
 Isopolyphony Official Website
 Radio Emigranti — Albanian Traditional Music Radio Station
 Radio Kosova e Lire — Albanian Nationalist Radio Station
 Radio Kosova — Kosovo Public Radio Service
 Radio Tirana International Service LIVE